Rajd Finlandii 1973, (Rajd Tysiąca Jezior 1973) (pełna nazwa: 23º 1000 Lakes Rally) – ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata sezonu 1973, która odbyła się w dniach 3-5 sierpnia. Zwycięzcą został Timo Mäkinen.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja producentów po 8 rundach 

 Uwaga: Tabela obejmuje tylko pięć pierwszych miejsc.

Przypisy 

1973 w Finlandii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973
Rajd Finlandii
Sport w Jyväskylä